Nardi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Enio Nardi
 Gianluca Nardi